Allsvenskan i ishockey 2003/2004 spelades mellan den 17 september 2003 och den 25 februari 2004 och var den näst högsta ishockeyserien i Sverige. 

Under hösten spelades serien i två serier, norra och södra, med 12 lag vardera. Från dessa gick de fyra bästa lagen i varje serie vidare till Superallsvenskan. De kvarvarande lagen fortsatte spela i vårserien. Lag 3–6 från Superallsvenskan mötte de två bästa lagen från respektive vårserie i playoff. De två vinnande lagen från playoff respektive Superallsvenskan gick vidare till kvalserien till Elitserien.

Sedan Allsvenskan blev en egen serie användes trepoängssystem med max fem minuters övertid och straffläggning. Vunnen match under ordinarie ger alltså 3 poäng till vinnande laget, oavgjort en poäng till vardera laget och vinst i övertid eller på straffar ytterligare ett poäng till vinnaren utöver det poäng som gavs vid oavgjort.

Deltagande lag

Höstserier

Allsvenskan Norra
Skellefteå, Hammarby, Sundsvall och AIK till Superallsvenskan.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra
Oskarshamn, Mora, Bofors och Västerås till Superallsvenskan.Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Vårserier

Superallsvenskan

Allsvenskan Norra vår
Spelades av de kvarvarande lagen som inte gått vidare till Superallsvenskan. Med sig in i serien fick de placeringspoäng baserat på resultaten i höstens serie. Piteå började vårserien med 7 poäng, Nyköping med 6, Boden med 5, Björklöven med 4, Almtuna med 3, Huddinge med 2, Teg med 1 och Vallentuna med 0. Serien slutar med att Piteå och Nyköping går till playoff samt Vallentuna och Teg till kvalserien till Allsvenskan.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Allsvenskan Södra vår
Spelades av de kvarvarande lagen som inte gått vidare till Superallsvenskan. Med sig in i serien fick de placeringspoäng baserat på resultaten i höstens serie. Halmstad började vårserien med 7 poäng, Rögle med 6, Växjö med 5, Nybro med 4, Arboga med 3, Örebro med 2, Troja-Ljungby med 1 och Mörrum med 0. Serien slutar med att Nybro och Växjö går till playoff, medan Troja och Örebro går till kvalserien till Allsvenskan.
Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Playoff

Översikt

Playoff 1
I playoff 1 mötte de två bästa i varje allsvensk vårserie ett lag från Superallsvenskan som slutat på tredje till sjätteplats. Nybro fick möta Bofors, Nyköping mötte AIK, Växjö spelade mot Sundsvall och så fick Piteå möta Skellefteå.

Bofors–Nybro

AIK–Nyköping

Sundsvall–Växjö

Skellefteå–Piteå

Bofors, AIK, Växjö och Skellefteå vidare till playoff 2.

Playoff 2
I playoff 2 möttes vinnarna från playoff 1. Växjö mötte Skellfteå och Bofors ställdes mot AIK.

Skellefteå–Växjö

AIK–Bofors

Skellefteå och AIK vidare till kvalserien till Elitserien.

Kvalserier

Kvalserien till Elitserien

Kvalserien till Allsvenskan norra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan norra 2004/2005
Lag 3–5 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2004/2005

Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Kvalserien till Allsvenskan södra
Lag 1–2 är kvalificerade för Allsvenskan södra 2004/2005
Lag 3–6 är kvalificerade för Division 1 säsongen 2004/2005

Tabelldata kommer från Svenska Ishockeyförbundet.

Källor

Sport i Sverige 2003
Sport i Sverige 2004
2003/2004
Ishockeysäsongen 2003/2004